Набогаме има више значења:

 Набогаме (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Набогаме (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику